Ла Кандела има више значења:

 Ла Кандела, Ла Кандела Дос (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кандела (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику